Phe (ou Pe) est une lettre des alphabets phénicien et hébreu, voir Pe (lettre)
Phe est une abréviation, qui signifie :
Phoenix, Phoenicis, le nom latin et son génitif de la constellation du Phénix
 Phénylalanine, un acide aminé protéinogène

 Public Health England : agence de santé du Royaume-Uni

Abréviation